

Cinema e televisione 
 Into the Night – film del 1928 diretto da Duke Worne
 Tutto in una notte (Into the Night) – film del 1985 diretto da John Landis
 Into the Night (serie televisiva) – serie tv del 2020

Letteratura 
 Dentro la notte (Into the Night) – romanzo di Cornell Woolrich e Lawrence Block del 1987

Musica 
 Into the Night – singolo di Benny Mardones del 1980, dall'album Never Run, Never Hide
 Into the Night – album di Chris Norman del 1997
 Into the Night – singolo di Carlos Santana feat. Chad Kroeger del 2007, dall'album Ultimate Santana
 Into the Night – album degli Enforcer del 2008
 Into the Night – singolo degli HIM del 2013, dall'album Tears on Tape